Erasmus Rothmaler ist der Name folgender Personen:

* Erasmus Rothmaler der Ältere (1562–1611), thüringischer Geistlicher und theologischer Autor
 Erasmus Rothmaler der Jüngere (1599–1662), neulateinischer Dichter und Geistlicher in Preußen